Анато́лий Юмаба́евич Генату́лин (имя при рождении — Талха́ Гинияту́ллин (); 20 апреля 1925 — 7 ноября 2019) — советский и российский писатель, прозаик, башкир по национальности. Народный писатель Республики Башкортостан (2011), заслуженный работник культуры Башкирской АССР.

Биография 
Родился в деревне Уразово Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне в Учалинском районе Башкортостана). Рано потерял родителей и вырос сиротой. Учился в ФЗУ в Ташкенте, русскому языку начал учиться только с 16 лет. Во время Великой Отечественной войны до 1943 года работал на Урале фрезеровщиком, с 1943 года на фронте.

Три месяца учился в снайперской школе. Потом воевал под Ленинградом на Карельском перешейке. Закончил войну в 1945 году в Германии в составе гвардейской артиллерийской дивизии. Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и боевыми медалями. Был несколько раз ранен.

Анатолий Генатулин после войны сменил много профессий. Служил на Украине, а после демобилизации работал на строительстве Краснополянской ГЭС. Заочно окончил Литинститут (1966). Член Союза писателей с 1973 года. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1990).

С 1955 года жил в Москве, а впоследствии на родине, в селе Уразово.

В начале 50-х под впечатлением чтения Э. М. Ремарка, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова стал писать рассказы о войне, которые, однако, из-за открытого изображения страданий, жестокости и трагизма не принимались к публикации. Первая публикация состоялась в 1961 в журнале «Дружба народов». В 1969 издал первый сборник рассказов, но только повестью «Атака», написанной примерно за 15 лет до публикации (1982), обратил на себя внимание как значительный военный писатель. «Приверженностью к правде и реализмом его творчество близко прозе Вяч. Кондратьева и К. Воробьёва» (Вольфганг Казак).

В 2000-х годах произведения Анатолия Генатулина активно переводились на башкирский язык.

У Анатолия Генатулина есть сын Александр, внучки и внук Мария, Татьяна, Камилла и Анатолий, а также правнучка и правнук.

Награды 
 Орден Славы III степени
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Премии 
 журнала «Октябрь» (1987)
 журнала «Дружба народов» (2000)
 Всероссийская имени Сергея Аксакова (2008)

Книги 
 Рябиновая гора. Рассказы. М., Советский писатель, 1969
 Аю-таш. Рассказы. М., Советская Россия, 1975
 Сто шагов на войне. Повести и рассказы, М., Советский писатель, 1983
 Золотая моя колыбель. Сборник. М., Современник, 1984
 Вот кончится война. Повести, рассказы. М., «Правда», 1988
 Вот кончится война. М., Советский писатель, 1988
 Нас остаётся мало. М., Современник, 1988
 Страх. 1990
 На пороге родного дома. 1994
 Что там за холмом? Рассказы, повести. Уфа: Китап, 1997
 Вот кончится война. М., Терра — Книжный клуб, 2005
 Красная поляна. Уфа, Китап, 2008.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Вот кончится война (повесть)
 Интервью (декабрь 2007)
 Журнальный зал 

Русские писатели XX века
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Родившиеся в Учалинском районе
Военная проза
Фрезеровщики
Лауреаты премии имени С. Т. Аксакова